Die Fotbollsallsvenskan 1927/28 war die vierte Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Die Saison begann am 31. Juli 1927 und endete am 3. Juni 1928.

Erster wurde Örgryte IS, aufgrund des besseren Torquotienten vor den punktgleichen Helsingborgs IF. Der Titel des schwedischen Meisters wurde jedoch seinerzeit nicht vergeben. In die Division 2 stiegen die Neulinge Djurgårdens IF und Stattena IF ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Anmerkungen

Einzelnachweise 

1927
Fußballsaison 1927/28